Valk steht für:

 Valk, ein Segelbootstyp

Valk oder Valck ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Valk (* 1966), deutscher Jazzsaxophonist
 Curtis Valk (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Fritz Valk (1895–1956), deutsch-tschechisch-britischer Schauspieler
 Garry Valk (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Gerard Valck (1652–1726), niederländischer Kupferstecher und Kartograph
 Heinz Valk (* 1936), estnischer Künstler und Politiker
 Jan Valk (* 1978), deutscher Germanist, Herausgeber, Übersetzer, Verlagslektor, Journalist und Autor
 Jeroen de Valk (* 1958), niederländischer Musikjournalist und Jazzautor
 Marika Valk (* 1954), estnische Kunsthistorikerin
 Mats Valk (* 1996), niederländischer Speedcuber
 Ria Valk (* 1941), niederländische Sängerin
 Rüdiger Valk (* 1945), deutscher Mathematiker
 Thorsten Valk (* 1972), deutscher Museumsdirektor und Hochschullehrer
 Veronika Valk (* 1976), estnische Architektin
 William Valk (1806–1879), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Van der Valk
 Falck (Begriffsklärung)
 Falk (Begriffsklärung)
 Valcke
 Walk